2-я бригада может означать:

Пехотные бригады 
 2-я особая русская пехотная бригада
 2-я бригада (Франция) 1-й пехотной дивизии — командир бригады: бригадный генерал барон П. Г. Грасьен.
 2-я бригада Армии Людовой «Рассвет»
 2-я Краинская лёгкая пехотная бригада

Гвардейские пехотные бригады 
 2-я гвардейская пехотная бригада (2.Garde Infanterie Brigade), штаб — Берлин.

Стрелковые бригады 
 2-я лёгкая стрелковая бригада
 2-я гвардейская стрелковая бригада
 2-я стрелковая бригада ПВО
 2-я Кавказская отдельная стрелковая бригада — на базе 2-й и 1-й Кавказских отдельных стрелковых бригад сформирована 1-я Кавказская стрелковая дивизия.

Мотострелковые и механизированные бригады 
 2-я отдельная гвардейская мотострелковая ордена Доблести бригада имени маршала Климента Ворошилова Народной милиции ЛНР
 2-я мотострелковая бригада РККА периода ВОВ
 2-я гвардейская мотострелковая бригада РККА периода ВОВ
 2-я отдельная механизированная бригада (формирования 1932 года)
 2-я механизированная бригада 4-й пехотной дивизии

Кавалерийские бригады 
 2-я Отдельная кавалерийская бригада
 2-я бригада кавалерийского запаса

Танковые и ударные бригады

Танковые бригады 
 2-я легкотанковая бригада
 2-я гвардейская танковая бригада
 2-я легкотанковая бригада
 2-я танковая бригада (Аргентина)
 2-я танковая бригада (Франция)
 2-я бронетанковая бригада (Республика Сербская)
 2-я бронетанковая бригада 1-й бронетанковой дивизии (США)
 2-я бронетанковая бригада 3-й пехотной дивизии (США)

Ударные бригады 
 2-я македонская ударная бригада
 2-я Пролетарская ударная бригада

Военно-морские бригады 
 2-я бригада морской пехоты Балтийского флота

Гвардейские артиллерийские бригады 
 лейб-гвардии 2-я артиллерийская бригада
 2-я гвардейская артиллерийская бригада (), Штаб — Потсдам.

Примечания